HLM est un sigle qui peut faire référence à :
 habitation à loyer modéré ;
 hématies leucocytes minute (compte d'Addis), le comptage du débit urinaire de pertes des hématies et leucocytes ;
 HLM, une ancienne communauté d'arrondissement de Dakar ;
 , une expression qui est criée lorsqu'une personne tombe d'un bateau naviguant en mer ;
 Hazard-Lukaku-Mertens, Eden Hazard-Romelu Lukaku-Dries Mertens, trois footballeurs  de la sélection nationale masculine de football belge.